Тшебятовский — фамилия; имеет женскую форму Тшебятовская.
 Тшебятовский, Влодзимеж (1906—1982) — польский физик и химик.
 Жмуда-Тшебятовская, Марта (род. 1984) — польская кино- и телеактриса.